Die Vanarama National League 2022/23 ist die 13. Saison der National League. Die National League 2022/23 ist nach der Premier League, dem Championship, der League One und der League Two die fünfthöchste Fußballliga in England. Die Saison soll am 6. August 2022 beginnen und soll mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs im Mai 2023 enden. Mit 24 Vereinen in der Liga steigen vier Vereine ab.

Tabelle

Play-off-Spiele

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2022/23
2022